"Passion and the Opera" é o terceiro single da banda finlandesa de metal sinfônico Nightwish, que foi lançado como parte do álbum Oceanborn em dezembro de 1998 pela Drakkar Entertainment apenas na Alemanha. A canção tem como compositores o tecladista Tuomas Holopainen e o guitarrista Emppu Vuorinen.

A coruja com o pergaminho que aparece na capa do single foi a mesma usada na capa dos discos Oceanborn e Wishmaster, e também do single "Sacrament of Wilderness".

Performances ao vivo 
A canção foi tocada ao vivo somente entre 1999 e 2001, mas a ex-vocalista Tarja Turunen a tem tocado em seus concertos solos desde 2007.

Faixas

Créditos 
A seguir estão listados os músicos e técnicos envolvidos na produção do single "Passion and the Opera":

A banda 
Tuomas Holopainen – teclado
Emppu Vuorinen – guitarra
Tarja Turunen – vocais
Jukka Nevalainen – bateria, percussão
Sami Vänskä – baixo

Ligações externas 

Canções de Nightwish
Singles de Nightwish
Canções de 1998
Singles de 1998
Canções compostas por Tuomas Holopainen
Canções compostas por Emppu Vuorinen
Canções produzidas por Tero Kinnunen
Canções produzidas por Tuomas Holopainen